Der Bosnisch-Herzegowinische Fußballer des Jahres (bosn.: Fudbaler godine Bosne i Hercegovine) ist seit 1996 eine jährliche Auszeichnung des NFSBiH, für den besten, aus Bosnien und Herzegowina stammenden Spieler innerhalb eines Jahres. Parallel zu dieser Auszeichnung gibt es für den besten Spieler der bosnischen Premijer Liga (Bosnien und Herzegowina) eine weitere Auszeichnung, wo der beste Spieler eines Jahres aus der ersten Liga bestimmt wird.

Der momentane Rekordhalter für den Bosnisch-Herzegowinischen Fußballer des Jahres, teilen sich Hasan Salihamidžić und Edin Džeko mit jeweils vier Auszeichnungen. Sergej Barbarez folgt mit drei Auszeichnungen.

Liste der Fußballer des Jahres

Quellen 
http://www.weltfussball.de/fussballer_des_jahres/bosnien-herzegowina/
https://web.archive.org/web/20120822130650/http://www.nfsbih.net/Savez.aspx (bosn.)
http://sportsport.ba/bh_fudbal/asmir-begovic-idol-nacije-za-sezonu-201213/105995

Bosnien und Herzegowina
Fussballer des Jahres
Erstverleihung 1996